

Sigle 
 Global Descriptor Table  – struttura dati usata dai processori Intel dell'architettura x86
 Grand dictionnaire terminologique  – dizionario francese/inglese/latino redatto dall'Office québécois de la langue française
 GRASS Development Team – gruppo di sviluppo di GRASS GIS
 Giovani Discatori Turrita  – squadra svizzera di hockey su ghiaccio

Codici 
 GDT – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Grand Turk (Turks e Caicos)